ФК Партизан се односи на више фудбалских клубова: 

у Албанији:
 ФК Партизани, Тирана
у Сједињеним Америчким Државама:
 ФК Партизани, Њујорк

Види још 
 ФК Партизан (вишезначна одредница)